Rejon nowomoskowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu dniepropetrowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1997 km² i liczy około 74 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowomoskowśk.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 4 osiedlowe rady i 14 rad wiejskich, obejmujących w sumie 49 wsi i 4 osady.

Nowomoskowski